Boros Endre
 Boros Endre (?–?) labdarúgó (MTK)
 Boros Endre (?–?) erdélyi magyar újságíró
 Boros Endre (1940) tekéző
 Boros Endre (1953–) matematikus
Boross Endre
 Boross Endre (1862–1925) színész